Název Miletín má více sídel:
 Miletín, město v okrese Jičín
 Miletín (Onomyšl), část obce Onomyšl v okrese Kutná Hora
 Miletín (Želiv), část obce Želiv v okrese Pelhřimov
 Dolní Miletín, část města Lišov v okrese České Budějovice
 Horní Miletín, část města Lišov v okrese České Budějovice

Externí odkazy